Gökçek ist der Familienname folgender Personen:

 Hakan Gökçek (* 1993), österreichischer Fußballspieler.
 Melih Gökçek (* 1948), türkischer Politiker und Bürgermeister von Ankara